Roy Emerson ha battuto in finale Rod Laver 7–5 6–3 6–2.

Teste di serie
 Rod Laver (finalista)
 Chuck McKinley (terzo turno)
 Roy Emerson (campione)
 Mike Sangster (semifinali)
 Bob Mark (quarto turno)
 Frank Froehling (terzo turno)
 Jon Douglas (quarti di finale)
 Ron Holmberg (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1961 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1961